Northern Territories („nördliche Gebiete“) bezeichnet:

 ein Musikprojekt aus Schweden, siehe The Northern Territories
 ein britisches Protektorat im heutigen Ghana, siehe Nordterritorien der Goldküste

Siehe auch:

 Northern Territory
 Northwest Territories